Meet the Quagmires («Семья Куагмиров») — восемнадцатая (заключительная) серия пятого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 20 мая 2007 года на канале FOX.

Сюжет 
Питер с друзьями в «Пьяной устрице» разговаривают о плюсах и минусах холостяцкой жизни. Внезапно Питер понимает, что никогда не жил холостой жизнью в своё удовольствие.

В баре неожиданно (по ложному вызову) появляется Смерть; и Питер просит Её отправить его с Брайаном в прошлое, в свои 18 лет, и Смерть соглашается.

Итак, 1984 год, бассейн у которого Питер когда-то познакомился с Лоис. Питер заново встречается со своей будущей женой, Лоис (18-летней, как и он тогда), но отказывается от свидания, мотивируя это тем, что «у них ещё впереди вся жизнь, а сегодня он пойдёт тусоваться с Кливлендом».

В ночных заведениях того времени Питер показывает недюжиное мастерство в компьютерных играх, но и полное незнание политики и кинематографа того времени.

Приходит Смерть, чтобы вернуть его в своё время, и Питер с Брайаном возвращаются обратно. Питер благодарит Смерть за это удивительное путешествие, но его радость преждевременна: он оказывается женат на совершенно другой женщине; Лоис вышла замуж за Куагмира; Крис, Мег и Стьюи — дети Гленна; а вместо Джорджа Буша президент — Эл Гор.

Шокированный Питер решает просить у Смерти возврата в прошлое, чтобы исправить эту ошибку, но Брайану нравится новое будущее: ведь благодаря тем действиям Питера люди живут намного дольше, отсутствует уличная преступность и пр…

Смерть отправляет Питера в прошлое, предоставляя ему несколько шансов назначить-таки свидание с Лоис и сходить на тот злополучный фильм. Несмотря на помощь Смерти, Питер забывает о свидании, проводя время на вечеринке, и теперь Смерть предоставляет ему самому выкручиваться из создавшейся ситуации.

Питер на следующее утро приходит извиниться перед Лоис, но та всё ещё обижена, и заявляет, что пойдёт на вечеринку с Гленном.

Лоис с Гленном на балу, где тот всячески её домогается. Питер с Брайаном тайком пробираются в зал, но падают сверху прямо на сцену. Брайан играет романтическую песню на гитаре, но Лоис не собирается бросать своего партнёра, несмотря на приставания Питера. Тогда он применяет последний способ: вырубает Гленна ударом в челюсть, и делает предложение Лоис, на которое та соглашается.

Благодаря удачному исполнению романтических музыкальных композиций Брайана Питер и Лоис снова вместе, и в прошлом, и в будущем.

Создание 
 Автор сценария: Марк Хентеманн
 Режиссёры: Дэн Повенмайер и Крис Робертсон
 Композитор: Уолтер Мёрфи
 Приглашённые знаменитости: отсутствуют

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 Название серии — отсылка к мультфильму «В гости к Робинсонам» ()
 Куагмир обнаружил у женщин «четвёртое отверстие за коленкой, на примере фото Мег: оно видно, только если смотреть на него под углом, как на вход в Хогвартс».
 Питер «хочет быть свободным, как те подростки на весенних каникулах».
 Помолодевший Питер готов «будить чертей, как восставший из ада».
 Ляп: Лоис в 1984 году собирается идти с Питером на кино-новинку: фильм «Стукнутый» () (1982).
 Смерть прерывает свидание Питера с Молли Рингуолд в 1984.
 Теория Питера, почему «Том Круз бегает во всех своих фильмах» гласит, что тот убегает от своих гомосексуальных мыслей.
 Брайан объясняет Питеру произошедшие изменения в мире на примере «раздавленной бабочки».
 В альтернативном будущем Эл Гор уничтожил Бен Ладена, скрывавшегося среди актёров .
 Во врезке присутствует пародия на заставку мультсериала «Джетсоны».
 Смерть поначалу не хочет возвращать Питера в прошлое, потому что «был тяжёлый денёк: Дик Чейни, президент компании „Halliburton“, застрелил судью Голиа на охоте, а пуля убила Ровера и Карлсона».
 Питер когда-то подарил штангу Джо Пископо.
 Питер предлагает, ползая по воздуховодам, Брайану опубликовать здесь, в 1984-м, сценарий «Крепкого орешка» (1988).
 Питер и Лоис мирятся под композицию «Earth Angel» (1955) группы «The Penguins». Следующая песня, которую Брайан исполняет в клубе — «Never Gonna Give You Up» (1987) Рика Эстли.
 В конце эпизода присутствует пародия на первую серию первого сезона мультсериала «Американский папаша!».
 Брайан назначает дуэль со встреченным «восьмидесятником» на 11 сентября 2001 года. Кстати, позже сам Брайан предотвращает «11 сентября».
 Питер упоминает 6 серию второго сезона сериала Сумеречная зона

Назад в будущее 
В эпизоде присутствует множество отсылок на трилогию «Назад в будущее» (преимущественно на первый фильм), в том числе и сюжет серии частично перекликается с ней:

Мелочи 
 Премьеру эпизода посмотрели 9 100 000 зрителей.
 Фраза Куагмира (сцена обнимания с Лоис на танцах) «Да всё в порядке, это просто мой член» (It’s okay… it’s just my penis…) начиная с 26 августа 2009 года во всех телеэфирах заменена на «Да всё в порядке, это просто моя клюшка» (It’s okay… It’s just my wang…). Это связано с тем, что 11-й канал Нью-Йорка присоединился к , рассчитывая на более молодую аудиторию.
 Это — второй раз, когда Смерть отправляет Питера в прошлое, чтобы он переосмыслил свою жизнь. Предыдущий раз был в «Death Lives».

Удалённые сцены 
 Питер и Кливленд, когда едут по городу, встречают Куагмайра.
 В альтернативной реальности Куагмайр при первой встрече с Питером говорит Брайану «Привет, мистер Билбедир.», а в ответ, на удивление Брайана, Питер сообщает, что так он хотел его назвать, но Лоис настояла на Брайане.
 Сев на танцах за столик, Питер решает написать письмо Филу Хартману, чтобы он передал Джону Риду, что у того врождённый порок сердца.

Ссылки 

Серии «Гриффинов»
Эпизоды сериалов о путешествиях во времени